Swill Brook ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 Swill Brook (River Darwen), Zufluss des River Darwen, Lancashire
 Swill Brook (Themse), Zufluss der Themse